U18-Europamästerskapet i fotboll 1950 (officiellt 1950 FIFA Youth Tournament) var den tredje turneringen av det som blev U18-Europamästerskapet (sedan 2002 U19-EM), turneringen spelades i Österrike mellan 25 och 28 maj 1950. Turneringen vanns av värdnationen  som i finalen besegrade  med 3–2.

Kvalificerade nationer

 
 
 

 
 
  (värdnation)

Spelträd

Matcher

Första omgången

Semifinaler

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Sammanställning

Källor
Rsssf.com

1950
Fotboll i Österrike
Fotbollsåret 1950
1950 i Österrike
Sportevenemang i Österrike